Delray Beach Open 2021, właśc. Delray Beach Open by VITACOST.com 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 7–13 stycznia 2021 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 418 195 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Stanach Zjednoczonych